Ćmielów (gromada 1954) (powiat opatowski)
 Ćmielów (gromada 1961–1972) (powiat opatowski)